Rutzenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rutzenbach (Leiblfing), Dorf der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rutzenbach (Nesslau), Quartierteil der Gemeinde Nesslau, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Gewässer:
 Rutzenbach, Oberlauf bis Rutzen des Hochtobelbach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen bei Altenburg, beide Orte in der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Rutzenbach (Jettenbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Jettenbachs (zum Talbach) bis Jettenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Rutzenbach (Lauter) oder Hahnbach, rechter Zufluss der Lauter oder Waldlauter bei Olsbrücken, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rutzenbach oder Ruthsenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Mühlbachs bis unterhalb von Arheilgen, kreisfreies Darmstadt, Hessen